Marià Fortuny i Marsal, pintor, dibuixant i gravador català català nascut a Reus
 Marià Fortuny i de Madrazo, pintor, escenògraf i dissenyador tèxtil i industrial, fill de Marià Fortuny i Marsal
 Marià Fortuny i Portell, polític carlí, propietari i advocat de prestigi català